Bassville ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bassville (Georgia), im Appling County
 Bassville (Missouri), im Greene County
 Bassville Park, im Lake County, Florida

Siehe auch:
 Basville
 Basseville